La Rijksweg 1 (o A1) olandese parte da Amsterdam, fino ad arrivare al confine con la Germania, al congiungimento con la Bundesautobahn 30. L'autostrada è lunga 157 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A001